«Julián Pérez» puede referirse a:
 Julián Pérez (18??-19??), militar mexicano.
 Julián Pérez Ávila (1901-1973), actor español.
 Julián Pérez Huarancca (1954-), escritor peruano.